A La Liga 1977-78-as szezonja volt a bajnokság negyvenhetedik kiírása. A szezon 1977. szeptember 3-án kezdődött és 1978. május 7-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizennyolcadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1